Sveti Gordijan je ime, ki ga nosi več krščanskih svetnikov:

 Sveti Gordijan († 362), god 10. maja, rimski mučenec
 Sveti Gordijan, spomin 17. septembra, pretrpel mučeništvo (kraj neznan) z dvema tovarišema.
 Sveti Gordijan, spomin 13. septembra, mučen z več tovariši v Pontu v Galaciji

Sklici